Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1993, facente parte dell'ATP Tour 1993, ha avuto come vincitore Mark Woodforde che ha battuto in finale Ivan Lendl che si è ritirato sul punteggio di 5-4.

Teste di serie 

 Jim Courier (primo turno)
 Pete Sampras (semifinali)
 Michael Chang (quarti di finale)
 Ivan Lendl (finale, ritiro)

 MaliVai Washington (quarti di finale)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Brad Gilbert (primo turno)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1993
ATP Tour 1993